Gigi Fernández e Nataša Zvereva hanno battuto in finale Larisa Neiland e Jana Novotná 6-4, 6-7, 6-4.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (Campionesse)
 Larisa Neiland /  Jana Novotná (finale)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Helena Suková (semifinali)
 Lori McNeil /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Mary Joe Fernández /  Zina Garrison (semifinali)
 Pam Shriver /  Liz Smylie (semifinali)
 Jill Hetherington /  Kathy Rinaldi-Stunkel (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (primo turno)

 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (primo turno)
 Magdalena Maleeva /  Manuela Maleeva-Fragniere (terzo turno)
 Patty Fendick /  Meredith McGrath (secondo turno)
 Evgenija Manjukova /  Leila Meskhi (secondo turno)
 Debbie Graham /  Brenda Schultz-McCarthy (primo turno)
 Isabelle Demongeot /  Elna Reinach (primo turno)
 Sandy Collins /  Robin White (secondo turno)
 Florencia Labat /  Radomira Zrubáková (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1993